Фудзимура — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Фудзимура, Мисао (1886—1903) — японский студент, юный поэт и философ, которого в основном помнят из-за его прощального стихотворения.
 Фудзимура, Синъити (род. 1950) — известный японский археолог.
 Фудзимура, Сюндзи (1934—2017) — японский актёр.
 Фудзимура, Фумио (1916—1992) — японский бейсболист.